Валенти́на Па́вловна Иса́ева (род. , ) — второй Глава города Нижний Тагил (2008—2012), первый директор Политехнической гимназии (1991—2004).

Биография 
Родилась 11 ноября 1948 года в городе Нижний Тагил.

.

25 лет отдала общественной и партийной работе, пройдя путь от инструктора горкома ВЛКСМ до секретаря Нижнетагильского горкома КПСС по идеологии.

С 1991 по 2004 год — первый директор Политехнической гимназии.

С 1998 по 2000 год — депутат Палаты Представителей Законодательного собрания Свердловской области.

С 2000 года по октябрь 2008 года — депутат Нижнетагильской городской Думы.

В 2004 и затем снова в 2008 году — заместитель председателя городской Думы на постоянной основе.

12 октября 2008 года победила на выборах Главы города Нижний Тагил, набрав 37 % голосов.

С 21 октября 2008 по 16 октября 2012 года — Глава города Нижний Тагил.

10 октября 2012 года презентовала собственную книгу «Делами, не словами», в которой написала о том, что было сделано за 4 года на посту Главы города Нижний Тагил и что не удалось осуществить.
Книга выпущена издательством «Репринт» тиражом в 500 экземпляров, количество страниц — 44.
Название книги — это перефразированный девиз с фамильного герба Демидовых.

Семейная жизнь 
Воспитала сына и дочь.

Критика 
В 2012 году подверглась резкой критике со стороны вышестоящих чиновников. В частности, губернатор Свердловской области Александр Мишарин заявил, что как Глава города она не справляется со своими обязанностями.
Не понимаете сами, как организовать работу, поезжайте в любой город и посмотрите. Вы посмотрите, во всех программах Нижний Тагил участвует, но результата не видно. 
После этого её исключили из партии «Единая Россия».

Награды 
 «Отличник народного просвещения Российской Федерации»;
 Знак отличия «Парламент России»;
 Грамоты Министерства образования РФ, Губернатора и Правительства Свердловской области;
 Лауреат общественной награды «Надежда России» в номинации «Женщина-политик».

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт г. Нижний Тагил

Функционеры ВЛКСМ
Секретари Нижнетагильского горкома КПСС
Отличники народного просвещения Российской Федерации
Главы Нижнего Тагила
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области
Депутаты Нижнетагильской городской Думы
Исключённые из «Единой России»